José Manuel Blecua Teixeiro (1913-2003), filòleg de la llengua espanyola
 José Manuel Blecua Perdices (1939), filòleg, fill de Blecua Teixeiro